Лосево — Каменногорск — железнодорожная линия, предназначенная для пропуска грузовых поездов в обход главного Выборгского хода.
Общая длина участка составляет 84 километра, из которых 65 километров — это новая двухпутная электрифицированная железная дорога с постоянным током 3 кВ, трасса которой проходит по территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. Ещё 19 километров — это второй главный путь на участке Сосново — Лосево-1.

Строительство линии было вызвано необходимостью поддержания скоростного движения поездов до Хельсинки (Парголово — Бусловская). Поезд Allegro Санкт-Петербург — Хельсинки, курсировавший по март 2022 года,  находился в пути 3 ч 30 мин, скорость достигала 200 км/ч практически на всём пути (407 км). 

Строительство линии Лосево — Каменногорск призвано решить данную проблему. Поезда будут следовать на участках Санкт-Петербург — Лосево, Лосево — Каменногорск, Каменногорск — Светогорск (позволит более рационально использовать Светогорский пограничный пункт и не загружать участок Бусловская — Вайниккала, а также улучшить работу Светогорского ЦБК), Каменногорск — Выборг — Высоцк, Каменногорск — Выборг — Приморск. В Выборге будет построен путепровод для развязки с главным ходом.

Генеральный проектный институт — ГеоМостПроект. Субподрядные организации — Ленгипротранс и Проекттрансстрой. Первоначальная смета была порядка 30 млрд руб. В 2009 году были проведены корректировки проекта, необходимые экспертизы, получены разрешения, а также проведено рабочее проектирование. Строительство планировалось закончить в 2010 году. Все осложняется тем, что линия пройдёт вблизи территорий заказников Приозерского района. Также грузовое сообщение будет мешать жизни дачников на территории Санкт-Петербург — Лосево.

Заказчик строительства — Федеральное агентство железнодорожного транспорта, средства выделены ОАО РЖД — 65 % и Инвестиционным фондом РФ — 35 %. По состоянию на апрель 2011 года стоимость строительства возросла до 122 миллиардов рублей, сроком окончания был назван 2011 год. По состоянию на начало октября 2011 года было готово нижнее строение пути до реки Вуоксы в Лосево, частично готово верхнее строение пути от Сосново до берега реки Вуоксы в Лосево.

На май 2013 года была открыта грузовая станция Лосево-1 в Варшко, был готов один пролёт моста в Лосево, нижнее строение пути было готово почти на всём участке, на многих отрезках были установлены опоры контактной сети. Между вторым мостом через Вуоксу и станцией Озёрская появились участки с почти готовым верхним строением пути.

Рабочее движение по линии запущено 3 августа 2015 года. Однако ещё длительное время понадобится на достройку всей необходимой инфраструктуры; кроме того, полноценное функционирование линии невозможно без модернизации линии от Каменногорска до порта Высоцк. Эти работы наталкиваются на противодействие жителей Выборгского района.

Техническая эксплуатация участка Лосево — Каменногорск была начата летом 2017 года. В июне по строящейся железнодорожной линии прошёл первый полносоставный грузовой поезд на тепловозной тяге, а движение поездов на электротяге началось в августе того же года.

В марте 2018 года Министерство транспорта РФ перебросило 1,79 млрд руб. на достройку железнодорожной ветки Лосево — Каменногорск со строительства железнодорожного участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская.

Примечания

Ссылки 
 Перепалка на рельсах. Чиновники и руководители РЖД спорят о законах // kommersant, 03.08.2012

Проекты скоростного транспорта РЖД
Октябрьская железная дорога
Железнодорожный транспорт Ленинградской области
Транспорт Выборгского района (Ленинградская область)
Приозерский район
Железнодорожные линии России